Bundesliga 1978/1979 był to 16. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 1978 roku, a zakończył się 9 czerwca 1979. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obroniło 1. FC Köln. Nowym mistrzem Niemiec został zespół Hamburger SV, dla którego był to czwarty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Klaus Allofs, który strzelił 22 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1978 w Niemczech
1979 w Niemczech